Desa Hargorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Hargorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,82, long 110,05), Jawa Tengah, 
 Desa Hargorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 111,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar